Eyre – jezioro w środkowej Australii
 Eyre (lub Leyre) – rzeka we Francji
 Eyre – rzeka w Australii, w stanie Australia Zachodnia, dopływ Oceanu Indyjskiego
 Eyre – rzeka okresowa  w Australii, w stanach Queensland i Australia Południowa, dopływ Warburton
 Półwysep Eyrego – półwysep w południowej Australii